JW (konvooi) - codenaam van een serie konvooien in de Tweede Wereldoorlog
 JW Roy - Nederlands singer-songwriter